

Patronyme 
 Abdelhakim Amokrane, footballeur algérien ;
 Ahmed Amokrane, homme politique algérien ;
 Amar Mokrane, homme politique algérien ;
 , footballeur algérien ;

Prénom  
 
 Mohand Amokrane Cherifi, chercheur et homme politique algérien ;
 Amokrane Oualiken, footballeur et entraîneur algérien ;
 Amokrane Ould Aoudia, avocat et militant algérien ;
 Mokrane Ait Larbi, avocat et militant algérien ;
 Mohand Amokrane Maouche, dirigeant sportif algérien ;
 Mokrane Baïleche, footballeur algérien ;
 Amokrane Sabet, sportif algérien ;

Toponyme 

 Djebana Sidi M'Hamed Amokrane, un cimetière musulman à Béjaïa en Algérie.
 Ighzer Amokrane, une ville algérienne ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 Mokrani
 Mohamed Mokrani

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme algérien